Дрлупа може бити:

 Дрлупа (Сопот), насељено место у општини Сопот, Република Србија
 Дрлупа (Краљево), насељено место града Краљева, Република Србија